«Отпетые мошенники» — это название имеют несколько фильмов:
 Отпетые мошенники () — фильм 1988 года, реж. Фрэнк Оз (США).
 Отпетые мошенники (Nehlle Pe Dehlla) — фильм 2007 года, реж. Аджай Чандок (Индия), ремейк «Уикенд у Берни».
 Отпетые мошенники () — фильм 2008 года, реж. Эрик Беснард (Франция).

 Отпетые мошенницы () — фильм 2019 года, ремейк фильма 1988 года.
 См. также 
 Мошенники (фильм)
 Отпетые мошенники